Ahmeti ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Ahmeti (* 1959), albanischer Politiker (Demokratische Union für Integration)
 Mimoza Ahmeti (* 1963), albanischer Poet
 Shpend Ahmeti (* 1978), kosovarischer Politiker
 Vilson Ahmeti (* 1951), albanischer Politiker